Серия B 1933/1934 () — 5-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 10 сентября 1933 года и закончился 24 мая 1934 года. В чемпионате приняли участие 26 команд.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Дополнительный турнир на вылет

Результаты матчей

Группа B

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная группа

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1933/34 на rsssf.com

1933/1934
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1933 году
Спорт в Италии в 1934 году